Тропоње је насеље у Србији у општини Свилајнац у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 729 становника.

Демографија 
У насељу Тропоње живи 763 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 47,2 година (45,0 код мушкараца и 49,2 код жена). У насељу има 271 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,32.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Свилајнцу
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији